Список номинантов на премию «Большая книга», попавших в длинный список (лонг-лист) премии «Большая книга» в третьем сезоне 2007—2008 года. Всего на премию было номинировано 371 произведение (книг и рукописей). Совет экспертов выбрал 45 произведений. Длинный список был опубликован 23 апреля 2008 года. Список финалистов (шорт-лист) из 10 произведений был опубликован 28 мая 2008 года. Победители были объявлены 25 ноября 2008 года.

Список представлен в следующем виде — Победители, Список финалистов (кроме Победителей), Длинный список (кроме Победителей и Списка финалистов). Для каждого номинанта указано название произведения, а для рукописей — их авторы.

Победители 
 Владимир Маканин — роман «Асан» — Первое место
 Людмила Сараскина — биография «Александр Солженицын» — Второе место, Приз читательских симпатий
 Рустам Рахматуллин — книга эссе «Две Москвы, или Метафизика столицы» — Третье место, Приз читательских симпатий
 Александр Солженицын (посмертно) — Специальный приз «За честь и достоинство»

Список финалистов 
 Павел Басинский — «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина»
 Илья Бояшов — «Танкист, или „Белый тигр“»
 Александр Иличевский — «Пение известняка»
 Руслан Киреев — «50 лет в раю»
 Владимир Костин — «Годовые кольца» — Приз читательских симпатий
 Маргарита Хемлин — «Живая очередь»
 Владимир Шаров — «Будьте как дети»

Длинный список 
 Ольга Арефьева — «Смерть и приключения Ефросиньи Прекрасной»
 Александр Архангельский — «1962. Послание к Тимофею»
 Владимир Бараев — «Гонец Чингисхана»
 Антон Борисов — «Кандидат на выбраковку»
 Оксана Бутузова — «Дом»
 Владимир Войнович — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга третья. Перемещенное лицо»
 Юрий Вяземский — «Сладкие весенние баккуроты»
 Дмитрий Глуховский — «Сумерки»
 Михаил Голубков — «Миусская площадь»
 Евгений Гришковец — «Асфальт»
 Денис Гуцко — «Покемонов день»
 Владимир Данихнов — «Чужое»
 Андрей Дмитриев — «Бухта Радости»
 Мария Елифёрова — «Смерть автора»
 Олег Зоберн — «Тихий Иерихон»
 Андрей Ильенков — «Несгибаемая рота, или Сны полка»
 Григорий Канович — «Очарованье сатаны»
 Юрий Красавин — «Письмена»
 Владимир Маканин — «Испуг»
 Марина Москвина — «Роман с Луной»
 Борис Минаев — «Психолог, или Ошибка доктора Левина»
 Валерий Попов — «Горящий рукав»
 Захар Прилепин — «Грех»
 Андрей Рубанов — «Жизнь удалась»
 Наталья Сорбатская — «Литературная рабыня: будни и праздники»
 Андрей Столяров — «Маленькая луна»
 Леонид Тишков — «Как стать гениальным художником, не имея ни капли таланта»
 Андрей Тургенев — «Спать и верить. Блокадный роман»
 Александр Хургин — «Целующиеся с куклой»
 Виталий Шенталинский — «Преступление без наказания»
 Татьяна Щеглова — «Без нот»
 Рукопись — Евгений Даниленко — «Море Неизбежности»
 Рукопись — Анатолий Королёв — «STOP, коса!»
 Рукопись — Дмитрий Быков — «Списанные»
 Рукопись — Анатолий Найман — «Литература и бессонница»

См. также 
 Большая книга
 :Категория:Лауреаты премии «Большая книга»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Большая книга

Большая книга